Sezon 2009 w World Touring Car Championship – szósta edycja serii wyścigowej World Touring Car Championship. Sezon rozpoczął się 8 marca w Kurytybie, a zakończył się 22 listopada na torze ulicznym w Makau, po rozegraniu 12 rund składających się z 24 wyścigów. Mistrzostwo kierowców zdobył Gabriele Tarquini, o 4 punkty wyprzedzając swojego kolegę z zespołu (SEAT Sport) Yvana Mullera, który zdobył tytuł mistrzowski w sezonie 2008. Wśród producentów mistrzostwo, podobnie jak w poprzednim sezonie, zdobył SEAT z przewagą 3 punktów nad BMW. Trofeum Yokohamy dla kierowców niezależnych zdobył Tom Coronel, a dla zespołów niezależnych SUNRED Engineering.

Lista startowa 

Lista startowa na sezon 2009 została opublikowana w połowie lutego 2009.

Zmiany wśród kierowców 
Zmiany zespołów
 Stefano D'Aste: Scuderia Proteam Motorsport → Wiechers-Sport
 Sergio Hernández: Scuderia Proteam Motorsport → BMW Team Italy-Spain
 Félix Porteiro: BMW Team Italy-Spain → Scuderia Proteam Motorsport
 Kristian Poulsen: Wiechers-Sport → Liqui Moly Team Engstler
 James Thompson: N.Technology → Lada Sport
Wchodzący do WTCC
 Mehdi Bennani: Euroseries 3000 → Exagon Engineering
 Tom Boardman: SEAT León Eurocup → SUNRED Engineering
 Marin Čolak: SEAT León Eurocup → Čolak Racing Team Ingra
 Vito Postiglione: Italian GT Championship → Scuderia Proteam Motorsport
Opuszczający WTCC
 Pierre-Yves Corthals: Exagon Engineering → Belgian Touring Car Series
 İbrahim Okyay: Borusan Otomotiv Motorsport → ?
 Andriej Romanow: Liqui Moly Team Engstler → ADAC Procar

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz wyścigów w sezonie 2009 został opublikowany 10 października 2008. 5 listopada FIA poprawiła go jednak przesuwając Wyścig Włoch z 4 października na 20 września i przenosząc go z Monzy na Imolę. Przesunięto także Wyścig Niemiec (z 30 sierpnia na 6 września) i Wyścig Japonii (z 25 października na 1 listopada).

Wyniki

Kierowcy

Producenci

Trofeum Yokohamy

Kierowcy niezależni

Zespoły niezależne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona World Touring Car Championship 
 Archiwum sezonu 2009 
 Galeria zdjęć sezonu 2009